Municipio de Hammer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hammer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Hammer (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.